Elitserien i bandy 2014/2015 var Sveriges högsta division i bandy för herrar säsongen 2014/2015. Säsongen inleddes den 24 oktober 2014, och avslutades med Svenska bandyfinalen den 14 mars 2014 där Västerås SK besegrade Sandvikens AIK med 6-4 på Tele 2 Arena i Stockholm.

Förlopp
Mot slutet av säsongen 2013/2014, såg det ut som om lagen i Elitserien säsongen 2014/2015 skulle bli de samma, då inget lag från Allsvenskan kvalificerat sig vid kvalspelet i mars 2014. Gais lyckades kvalificera sig för Elitserien, men drog sig ur i maj 2014. Svenska Bandyförbundet erbjöd först platsen till Gripen Trollhättan BK, baserat på föregående säsongs tävlingsresultat, men då klubben inte kunde leva upp till de ekonomiska kraven tilldelades platsen Tillberga IK.
Den 17 september 2014 meddelades att finalen från 2015 flyttas från Friends Arena till Tele 2 Arena.
Den 21 oktober 2014 meddelades att bronsmatch införs med start säsongen 2014/2015.
Skytteligan vanns av Patrik Nilsson, Sandvikens AIK med 61 fullträffar..

Deltagande klubbar

Serietabell 

Grundserien avgjordes mellan 24 oktober 2014 och 10 februari 2015.

Slutspel  

Slutspelet inleddes den 14 februari 2015 och finalen spelades den 14 mars på Tele2 Arena. Kvartsfinalerna och semifinalerna avgjordes i bäst av fem matcher medan finalen avgjordes i en match. För första gången spelades också en bronsmatch, Hammarby IF vann mot Villa-Lidköping.

Kval till Elitserien 2015/2016
Bland lagen från Elitserien lyckades Tillberga BK Västerås, IFK Kungälv och IK Sirius hålla sig kvar i högsta serien via kvalspelet. Ljusdals BK flyttades dock ner och istället tog Gripen Trollhättan BK klivet upp.

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 2014
Sport i Sverige 2015
Bandysäsongen 2014/2015
2014/2015